Сезон 2011/12 — 5-й сезон для «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге, а также 22-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем эшелоне российского хоккея.

Предсезонная подготовка команды была разделенна на 2 этапа, первый - учебно-тренировочный сбор в германском городе Фюссен, сыграв товарищеский матч с клубом Ред Булл (Зальцбург)и второй этап подготовка к сезону в Омске и участие в 2 предсезонных турнирах: Кубок Губернатора Челябинской области (4 - е место), Турнир "Каменный цветок" - приз Губернатора Свердловской области (победитель).

Первый официальный матч в новом сезоне команда сыграла в рамках Континентальной хоккейной лиге за Кубок Открытия 04 сентября в «Мегаспорте», проиграв в серии буллитов Динамо (Москва) со счётом 2:3.

Ключевые даты 

2012
 29 апреля : В Омске прошёл матч памяти Александра Вьюхина.
 4 мая : Роман Червенка решил продолжить карьеру в клубе НХЛ «Калгари Флеймз»
 17 мая : ХК «Авангард» заключил контракт на 2 года с защитником Павлом Валентенко.
 25 мая : ХК "Авангард" и Александр Пережогин подписали новый 4 - летний контракт.
 30 мая : "Газпром" в 2,5 раза увеличивает финансирование "Авангарда".
 1 июня : ХК «Авангард» и словацкий нападающий Томаш Заборски заключили двухлетний контракт.
 12 июня : Раймо Сумманен и руководство ХК «Авангард» подписали контракт сроком на один год.
 27 июня : ХК «Авангард» продлил контракт на один год с нападающим Игорем Волковым.
 10 июля : Антон Белов дисквилифицирован на три месяца с 21 апреля по 21 июля.
 4 июля : Раймо Сумманен официально обратился в ХК «Авангард» с инициативой досрочно расторгнуть годовой контракт.
 11 июля : Авангард вышел из отпуска и встретились с президентом клуба, обсудили планы на предстоящий сезон.
 19 июля : Новым главным тренером омского "Авангарда" назначен Петри Матикайнен.  Клуб заключил с финским специалистом трехлетний контракт.
 20 июля : Хоккеисты "Авангарда" получили серебряные медали
 24 июля : «Авангард» подписал контракт на один год с Андреем Таратухиным.
 25 июля - 7 августа : Учебно-тренировочный сбор в Швейцарии.
 3 августа : Финский специалист Пасси Нурминен вошел в тренерский штаб ХК «Авангард»
 6 августа : Михаил Жуков в результате обмена, совершенного «Авангардом» и «Спартаком», в качестве компенсации "Авангард" получили право выбора во втором раунде Драфта юниоров-2013.
 26 августа : Капитаном команды «Авангард» в чемпионате 2012/13 назначен Александр Фролов, его ассистентами стали Антон Курьянов, Антон Белов и Мартин Шкоула.
 2 сентября : Авангард встретился с болельщиками.
 27 сентября : Хоккейный клуб "Авангард" и чешский защитник Мартин Шкоула прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
 3 октября : ХК "Авангард" заключил контракт на 2 года с центральным нападающим Матти Купариненом.
 7 октября : ХК «Авангард» заключил контракт с нападающим Сергеем Костициным.
 20 ноября : "Авангард" обменял Орлова и Кузнецова в "Амур", получив взамен Олега Пигановича.

Клуб

Тренерский штаб

Состав

Предсезонные и товарищеские матчи

Открытый чемпионат КХЛ 
См. также: КХЛ в сезоне 2012/2013

Время начала матчей указано Московское время

Матч №1. КУБОК ОТКРЫТИЯ

Остальные матчи регулярного сезона

Турнирное положение команд 

 М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Кубок Гагарина

Плей-офф

Статистика

Итоговое положение команд

Примечания 

ХК «Авангард» Омск